Guantánamo – miasto na Kubie
 Prowincja Guantánamo – prowincja na Kubie
 Guantánamo – zatoka u wybrzeży Kuby
 Naval Station Guantanamo Bay – amerykańska baza wojskowa, działa tam: 
 Więzienie Guantanamo